Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz steht für folgende geschützte Landschaftsbestandteile im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen:

 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz (Bödefeld) in Schmallenberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz (Kirchlinde) in Arnsberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz (Kronhügel) in Hallenberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz (Wache) in Hallenberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz (westlich des Gewerbegebietes Lehmbach) in Hallenberg

Siehe auch: